Айхингер:

 Айхингер, Бернд (1949—2011) — немецкий кинопродюсер, сценарист и режиссёр, один из руководителей кинокомпании Constantin Film.
 Айхингер, Ильзе (1921—2016) — австрийская писательница еврейского происхождения.
 Айхингер — польский шляхетский герб.